Surabischwili ist der Name von

 Dawit Surabischwili (* 1957) georgischer Politiker
 Salome Surabischwili (* 1952) französische Diplomatin und georgische Politikerin